Илья Дмитриевич Ковтунович (,  — , Сандармох) — русский и советский морской офицер, участник Первой мировой и Гражданской войн. Служил в РККФ на штурманских должностях, старший помощник крейсера «Коминтерн», затем командир эсминца «Незаможник» Морских сил Чёрного моря (МСЧМ), . Репрессирован в 1927 и 1938 годах, расстрелян.

Биография 
Родился городе Киев в 1895 году, в дворянской семье. Окончил 4 класса Киевского реального училища.

В Русском императорском флоте 
Окончил Морской кадетский корпус в Петрограде в 1914 году, штурманские классы в Гельсингфорсе в 1918 году. До 1917 года мичман Балтийского флота. После 1917 года служил на штурманских должностях. 29 скентября 1918 года был арестован сотрудниками ВЧК в Петрограде по подозрению в участии в офицерском заговоре, содержался в тюрьме 5 месяцев, но судим не был, 17 февраля 1919 года из-под стражи был освобождён.

В РККФ 
После освобождения вернулся на службу в РККФ. Служил с февраля по 4 августа 1919 года в 5-м дивизионе в Кронштадте дивизионным штурманом, затем переведен помощником главного штурмана Волжско-Каспийской военной флотилии. С июля 1920 года по март 1921 года — главный штурман Каспийского флота РККФ, с марта 1921 по май 1926 года — в Морских силах Чёрного и Азовского морей (затем Морских силах Чёрного моря).

В  годах служил старпомом крейсера «Коминтерн» Морских сил Чёрного моря (командиром которого на тот период был И. П. Шабельский), после чего был назначен командиром эсминца «Незаможник».

Репрессии 

Проживал в Севастополе, ул. Ленина, д. 16, кв. 10, вместе с женой и дочерью. 23 мая 1926 г. был арестован уполномоченным Севастопольского отдела ОГПУ и сотрудниками Особого отдела МСЧМ в Севастополе на следующем основании:
… в 1925 г., в должности командира эскадренного миноносца «Незаможный», находясь в заграничном плавании в Константинополе, связался с лицами, занимающимися шпионской деятельностью, белоэмигрантами, входил в контрреволюционную монархически настроенную группу командного состава Черноморского флота.

Постановлением Коллегии ОГПУ от 24 февраля 1927 по ст. 58-4, 58-10 УК приговорён к 10 годам лишения свободы.

Отбывал срок заключения в Соловецком лагере, работал в Беломорско-Балтийском ИТЛ НКВД СССР. 22 июля 1933 г. освобождён досрочно. Проживал в с. Повенец Медвежьегорского района Карельской АССР. С августа 1933 года работал вольнонаёмным в Управлении Беломорско-Балтийского канала (ББК), с 01.04.1935 г. назначен начальником пристани Сегежа Беломоро-Балтийского канала, с 21.08.1937 г. — начальником пристани Сорока Беломоро-Балтийского канала, с 08.12.1937 г. работал начальником обстановки службы пути Беломорско-Балтийского канала.

Арестован 28 февраля 1938 года 3 отделом ББК НКВД СССР по следующим обвинениям:
… враждебно настроен к Советской власти, имел связи с репрессированными врагами народа, пользуясь служебным положением засорял аппарат бывшими заключенными, систематически срывал план грузоперевозок.

Тройкой НКВД Карельской АССР осуждён к ВМН 21 марта 1938 г. по ст. 58-10-11. Расстрелян 10 апреля 1938 г. на станции Медвежья Гора (в урочище Сандармох). Реабилитирован 28 марта 1959 г. Военной коллегией Верховного суда СССР по приговору 1927 г., и 26 октября 1957 г. Военным трибуналом Северного военного округа по приговору 1938 г.

Примечания

Литература 
 

Военные моряки СССР
Репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные в урочище Сандармох
Выпускники Морского кадетского корпуса